Бессен:

 Бессен — историческая территория в центральной части Нижней Нормандии с центром в городе Байё. 
 Бессен — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер.